Marcus Fulvius Nobilior ist der Name folgender Personen:

* Marcus Fulvius Nobilior (Konsul 189 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Fulvius Nobilior (Konsul 159 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Fulvius Nobilior (Ritter), ein Mitverschwörer des römischen Politikers Lucius Sergius Catilina